Фри́длант (также Фридлант-в-Чехах, (; , ) — город в северной Чехии.

История 
Город Фридлант был известен в XVII веке, как центр герцогства Фридландского, образованного из конфискованных имений чешских мятежников и приобретенных Альбрехтом Валленштейном, возведенным в 1623 году императором Фердинандом II в герцоги Фридландские. Герцогство Фридландское включало 9 городов и 57 замков. После убийства Валленштейна земли герцогства были распределены между отошедшими от него офицерами. Город Фридлант достался графу Клам-Галласу.

Промышленность 
Хлопчатобумажное и шерстяное производства; прядильные, ткацкие, красильные, печатные и отделочные фабрики.

Достопримечательности 
Замок графа Клам-Галласа (XIII век), расположен на высокой скале (60 м.)

Население

См. также

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Фридлант

Города Либерецкого края